Meigs Township peut désigner les townships suivants dans l'Ohio aux États-Unis :

 Meigs Township du comté d'Adams.
  du comté de Muskingum.

Voir également 
 

Homonymie de townships